

Patronyme

 Joseph Massol (1706-1771),  architecte français ;
 Honoré Louis Auguste Massol de Monteil (1747-1834), général de division français ;
 Marie Joseph Massol (1773-1838), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Eugène Massol (1802-1887), ténor puis baryton et directeur de théâtre français ;
 Alexandre Massol (1805-1875), saint-simonien et franc-maçon français ;
 Jacques Massol (1918-2009), peintre et galeriste français ;
 Vitaliy Massol (1928-2018), homme politique ukrainien.
 Jules Ferdinand Massol (1829-1891), colonel commandant de la Garde républicaine ;
 Famille de Massol,  - siècle, famille originaire de Bourgogne